Звезда Содружества (), также известная, как Звезда Федерации () или Семиконечная звезда () — это семилучевая звезда, символизирующая , организованную 1 января 1901 года.

Шесть лучей звезды символизируют шесть изначальных штатов Содружества Австралии (), в то время как седьмой луч символизирует территории и будущие штаты. Вначале Звезда имела только шесть лучей, однако, с созданием в 1905 году Территории Папуа, в 1908 году был добавлен 7-й луч, символизирующий её и все будущие территории.

Использование 

Звезда содружества находится как на гербе Австралии, так и на её флаге. На флаге Звезда Содружества  расположена в древковой части под Юнион Джеком. На гербе Звезда формирует нашлемник поверх сине-золотого бурелета.

Галерея

Источники 

Государственные символы Австралии